La nazionale di calcio della Namibia, i cui giocatori sono soprannominati I Guerrieri Coraggiosi, è la rappresentativa calcistica nazionale della Namibia ed è controllata dalla Namibia Football Association.

Non ha mai disputato la fase finale del campionato mondiale di calcio, mentre in Coppa d'Africa conta tre partecipazioni alla fase finale: non ha mai superato il primo turno.

Occupa la 111ª posizione nel ranking mondiale FIFA.

Storia
La nazionale namibiana esordì come Africa del Sud-Ovest il 16 maggio 1989 contro l', da cui fu battuta per 1-0. Il 23 marzo 1990, due giorni dopo aver ottenuto l'indipendenza dal Sudafrica, la Namibia giocò contro lo  e fu sconfitta per 5-1. Il 7 giugno tornò in campo e perse per 2-1 contro le . Disputò poi due match in casa del , il primo perso per 2-0 il 1º agosto 1992 e il secondo pareggiato per 2-2 l'indomani. La prima vittoria della Namibia data al 1º luglio 1994, quando la squadra batté per 1-0 il  in trasferta in amichevole. Il 17 maggio 1998 la Namibia giocò il primo incontro fuori dal continente africano, perdendo per 2-1 contro la  in un'amichevole organizzata in Francia.

Qualificatasi alla fase finale della Coppa d'Africa 1998, fu eliminata al primo turno: perse per 4-3 contro la , pareggiò per 3-3 contro l'Angola e perse per 4-1 contro il .

Tornò a disputare la fase finale della Coppa d'Africa per l'edizione del 2008, ma chiuse ancora con l'eliminazione al primo turno, dopo le sconfitte contro  (5-1) e  (1-0) e il pareggio contro la  (1-1).

Si qualificò nuovamente alla fase conclusiva della Coppa d'Africa per l'edizione del 2019, dove chiuse all'ultimo posto il proprio girone, dopo le sconfitte contro  (1-0) e  (1-0) e  (4-1).

Partecipazioni alla Coppa del mondo
Dal 1930 al 1990 - non partecipante
Dal 1994 al 2022- non qualificata

Partecipazioni alla Coppa d'Africa
1992 - non partecipante
1994 - non partecipante
1996 - non qualificata
1998 - primo turno
Dal 2000 al 2006 - non qualificata
2008 - primo turno
Dal 2010 al 2017 - non qualificata
2019 - primo turno
2021 - non qualificata

Tutte le rose

Coppa d'Africa

Rosa attuale
Lista dei giocatori convocati per la Coppa COSAFA 2022 di luglio 2022.

|-----
! colspan="9" align="left" |
|-----

|-----
! colspan="9" align="left" |
|-----

|-----
! colspan="9" align="left" |
|-----

Note

Collegamenti esterni